La TV d'Orange est une offre de France Télécom commercialisée sous la marque Orange depuis 2004 (initialement sous le nom commercial ) qui délivre des programmes de télévision par le réseau téléphonique d'Internet haut débit (xDSL), Internet à très haut débit (La Fibre) et par satellite depuis le , à condition de disposer d'un abonnement xDSL chez Orange et de résider dans une zone couverte par la TV d'Orange par xDSL, La Fibre ou le satellite.

En ,  .(xDSL et satellite).

Principes de fonctionnement 
La principale offre DSL TV d'Orange est possible en dégroupé et non dégroupé, compatible avec le haut débit DSL, ligne analogique ou la fibre optique.
Toutefois, dans les zones ou localités françaises où le haut débit n'est pas disponible, un abonnement à Internet (bas débit) couplé à un équipement de réception satellite (parabole individuelle et récepteur numérique spécifique) est proposé.

La parabole doit capter l'une des positions satellitaires suivantes :
 ASTRA 1 positionné à 19,2° Est ;
 Eutelsat Hot Bird positionné à 13° Est (arrêté le 31/12/2016) ;
 Atlantic Bird 3 positionné à 5° Ouest (arrêté le 31/12/2016).

Les clients éligibles à la TV d'Orange par xDSL/FTTH doivent s'équiper d'un décodeur TV et le raccorder via un câble RJ45 Ethernet à la Livebox déjà présente.
Le décodeur actuellement fourni aux clients au  est le modèle Sagem UHD86 (décodeur commercialisé depuis le ). Les décodeurs sont désormais compatibles DLNA, permettant ainsi de transformer le décodeur en passerelle multimédia capable de lire des contenus multimédias présents sur le réseau local (LAN) domestique (PC, NAS).

En outre, si le décodeur n'est pas à proximité immédiate de la Livebox, il est possible d'utiliser des adaptateurs :
 Liveplug / Liveplug HD CPL
 Liveplug Wi-Fi (compatible Livebox 2 et 3/Play)
afin de relier les deux équipements (sans utiliser de câble). À noter que si l'abonné dispose du couple "Livebox 4 + Décodeur TV 4" ou du couple "Livebox 4 + Décodeur TV UHD", il n'y a pas besoin de Liveplug (le couplage Wi-Fi est directement intégré au sein des 2 boîtiers).

Suivant l'égibilité xDSL de la ligne, la diffusion HD est disponible en complément de la diffusion SD.

Les abonnés fibre peuvent également bénéficier de la diffusion en HD+ & UHD pour certaines chaînes.

Autres moyens de réception 
La TV d'Orange, principalement disponible par un décodeur Orange (xDSL / FTTH / Satellite), est aussi disponible sur :
 Ordinateur PC/Mac (depuis le portail orange.fr > TV d'Orange > chaînes TV / Replay).
 Mobile / Tablette (iPhone, iPad, iPod touch, mobile et tablette Android, mobile et tablette Windows 8, Windows 10, WindowsPhone (version > 7.5)).
 La Clé TV Orange (pilotage via l'application La TV d’Orange disponible sur Android et iOS).
 Xbox One (via Xbox Live & l'application La TV d’Orange).
 Téléviseurs Samsung (via les gammes Smart TV 2019, 2020, 2021 & l'application TV d’Orange Bêta).
 Chromecast (caster à partir de l'application TV Orange sur Smartphone et Tablette).

Toutefois, des restrictions diverses peuvent s'appliquer.

La HD est uniquement disponible sur PC, MAC et Clé TV Orange.

Clé TV Orange 

La Clé TV d'Orange est un appareil lecteur de flux multimédias en temps réel commercialisée en France par Orange depuis le . L'appareil se branche sur le port HDMI d'un téléviseur et lui permet, par Wi-Fi, d'afficher un contenu multimédia reçu d'un autre appareil connecté à Internet (ordinateur, smartphone, tablette…), d'une application smartphone iOS ou Androïd spécifique permettant l'accès au bouquet TV La TV d'Orange. La Clé TV d'Orange est un dispositif "OTT" (Over The Top), s'affranchissant ainsi de la box Opérateur Internet à laquelle elle est liée, mais impose à l'utilisateur d'avoir souscrit à l'offre TV de son abonnement Orange ou Sosh.

La clé utilise une technologie fournie par la société taïwanaise Arcadyan Technology.

Applicatifs logiciel 
La clé ne disposant pas d'organes de contrôle, hormis le bouton d'appairage Wi-Fi, il est obligatoire d'utiliser une tablette ou un smartphone avec application spécifique, pour contrôler et lancer la diffusion des contenus sur la TV équipée. Le smartphone équipé de l'application s'appaire en Wi-Fi Direct sur la clé, pour la gérer.

La clé est compatible avec l'écosystème applicatif construit autour de La TV d'Orange et permet, en outre, d'accéder à des contenus VOD comme le bouquet OCS.
La clé TV permet également de pouvoir écouter/voir les contenus stockés sur le smartphone appairé en Wi-Fi.

Compatible DLNA, elle permet à l'utilisateur de pouvoir ses contenus personnels stockés dans un "cloud" personnel.

Liste des chaînes

Le Guide de la TV d'Orange / Chaînes TNT

Les services de la TV d’Orange 
1 : Comprenant les chaînes TV suivantes : Clubbing TV, Comedy Central, ES1, Game One, MCM.

Mini-généraliste

Chaînes premium

Cinéma

Divertissement

Jeunesse

Découverte et Art de vivre 

2 : Proposant, en option, les services suivants : ADN - Anime Digital Network, Benshi, Bref Cinéma, BrutX, Cultivons Nous.TV, iMusicSchool Guitare, iMusicSchool Piano, Le Tigre Yoga Play, QueerScreen, SchoolMouv, Shadowz, Spicee, The Pit, Zone 300 Chasse, Zone 300 Pêche.

Jeunes adultes

Musique & Spectacle vivant

Sport

Jeux, Services et Téléachat

Société et Culture

Information française

Information internationale

Charme et Adulte

France 3 Régions

Les chaînes locales

Chaînes internationales 

4 : Le replay de la chaîne Novelas TV est disponible uniquement pour les abonnés au bouquet Famille Fibre.

Les chaînes TNT Frontalières

Copie Chaînes SD

Copie Chaînes HD au lieu de HD+ (Fibre) 
801 à 853 : Numérotation identique aux canaux 7xx.

Applications et Services

Notes et références 

Orange (entreprise)
Liste de chaînes de télévision